C. J. Mosley est le nom de :
 C. J. Mosley (1992-), un linebacker américain ;
 C. J. Mosley, un defensive lineman américain.